A 2009-es japán nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság második futama. A versenyt Motegiben rendezték április 26-án. A verseny volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság 700. nagydíja. A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte csapattársa, Valentino Rossi előtt, így az összetettben is az élre állt.

Időmérő 

Az időmérőt mindhárom kategóriának törölni kellett, így a rajtsorrendet a szabadedzéseken elért átlagolt idő döntötte el.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

Motorversenyzés Japánban
Japan